Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej – w swoim obecnym kształcie funkcjonuje od roku 2003, kiedy to został utworzony mocą uchwały Rady Miasta Mszana Dolna. W jego skład weszła Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum Miejskie nr 2,  mieszczące się we wspólnym budynku na ul. Rynek 21 oraz Przedszkole nr 2 mieszczące się na ul. Leśnej.  Dyrektorem naszego Zespołu Szkół jest p. mgr Józefa Łabuz, wicedyrektorem p. Maria Wcisło.

Historia 
Historia szkoły sięga 1816 roku. Pierwszą informację wpisał do kroniki Michał Skumiel 27 III 1889 roku.
Pierwszym nauczycielem był organista Jakub Bieńkowski, który pełnił tę funkcję przez 40 lat. Szkoła utrzymywała się z opłat mieszkańców Mszany Dolnej i pięciu okolicznych wsi.
W roku 1833 z rejonu szkoły zostały wyłączone wsie takie jak: Łostówka, Mszana Górna, Glisne i Kasinka Mała. W roku 1834 rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego i już 19 XI 1885 roku szkoła została oddana do użytku. Od 1 IX 1885 roku jednoklasówkę przekształcono na szkołę dwuklasową.
W roku 1901 Rada Szkolna Krajowa we Lwowie powołała szkołę czteroklasową. W latach 1914 i 1915 w szkole mieściły się koszary wojskowe, w roku później rozpoczęła się nauka. W 1920 roku nastąpił podział na szkołę męską i żeńską. Żeńska została na miejscu. W 1924 roku wprowadzono klasę 7.
W czasie wojny szkołę zamieniono na kwatery wojskowe a nauka odbywała się w dwóch salach ochronki od 8.00 do 19.00.
Po wyzwoleniu w szkole znów zaczęła się nauka. W roku szkolnym 1951 – 52 oddano do użytku budynek przy ulicy 1 maja "Sokół" z trzema salami lekcyjnymi i salę gimnastyczną. W 1968 szkole nadano imię Mikołaja Reja. W ciągu kilku lat podejmowano starania o odbudowę szkoły, które urzeczywistniły się dopiero w 1974 roku.
W 1977 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły podstawowej nr 2 im. Mikołaja Reja. Ten dzień stał się odtąd świętem szkoły. W roku szkolnym 1984 – 85 wręczono szkole sztandar.

Mszana Dolna
Szkoły i uczelnie w Polsce